Тере:

 Тере — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Тере, Криста (род. 1991) — французская киноактриса.